Jean Bergeret – generale e politico francese
 Jean Bergeret – medico e psicanalista francese
 Jules Bergeret – attivista e militare francese
 Bergeret, pseudonimo di Ettore Marroni – giornalista italiano